Apodasmia, biljni rod iz porodice Restionaceae. Postoje četiri priznate vrste iz Australije, Novog Zelanda, Tasmanije i Čilea

Vrste 
 Apodasmia brownii (Hook.f.) B.G.Briggs & L.A.S.Johnson
 Apodasmia ceramophila B.G.Briggs & L.A.S.Johnson
 Apodasmia chilensis (Gay) B.G.Briggs & L.A.S.Johnson
 Apodasmia similis (Edgar) B.G.Briggs & L.A.S.Johnson

Izvori 

Restionaceae